De Engelse vertaling van het boek Een wereld apart uit 1951 door Gustaw Herling-Grudziński
 A World Apart (film), een film uit 1988 van Chris Menges
 A World Apart (televisieserie), een Amerikaanse (soap)serie uit 1970-1971